Sebastiaankerk of Sint-Sebastiaanskerk is een kerk gewijd of vernoemd naar de heilige Sebastiaan. Kerken met deze naam zijn:

België 
 Sint-Sebastiaankerk (Charneux)
 Sint-Sebastiaanskerk (Linkebeek) in Linkebeek in Vlaams-Brabant.
 Sint-Sebastiaankerk (Olne)
 Sint-Sebastiaanskerk (Stavelot) in het Luikse Stavelot.
 Sint-Sebastiaanskerk (Niel-bij-Sint-Truiden) in Niel-bij-Sint-Truiden in Limburg.

Duitsland 
 Sint-Sebastiaankerk (Hatzum)
 Sint-Sebastiaankerk (Lobberich)
 Sint-Sebastiaankerk (Mannheim)
 Sint-Sebastiaankerk (Münster-Nienberge)
 Sint-Sebastiaankerk (Niederstadtfeld)
 Sint-Sebastiaankerk (Ramsau)

Nederland 
 Sebastiaankerk (Apeldoorn) in het Gelderse Apeldoorn.
 Sebastiaankerk (Bierum) in het Groningse Bierum.
 Sebastiaankerk (Warffum) in het Groningse Warffum.

Verder 
 Sint-Sebastiaan buiten de Muren, een van de zeven pelgrimskerken in Rome
 Heiligdom San Sebastiano Martire, in San Sebastiano al Vesuvio
 Sint-Sebastiaankathedraal (Rio de Janeiro), een kathedraal in Rio de Janeiro

Sebastiaan